Keçiören (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Keçiören (stad), de hoofdplaats van het district